Pierwotnie zawody w superkombinacji pań miały rozegrać się 14 lutego, ale ze względu na fatalne warunki atmosferyczne (deszcz, mgła) konkurencję postanowiono przenieść na 18 lutego. Panie ścigały się w Whistler Creekside na trasie oddalonej o 700 m na zachód od trasy zjazdowej mężczyzn. Mistrzynią olimpijską została Niemka Maria Riesch, niespodziewanie srebro powędrowało do Amerykanki Juli Mancuso, która dzień wcześniej zdobyła również srebro w zjeździe, zaś brązową medalistką została Szwedka Anja Pärson, która dzień wcześniej zaliczyła fatalny upadek podczas zjazdu.

Wyniki

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010